OPC puede hacer referencia a:

 OLE for Process Control, un estándar de comunicación en el control y supervisión de procesos industriales.
 Operaciones Proporcionar Confort, operaciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos.
 Optimum Power Calibration, una función de las grabadoras de discos ópticos.